Реландер () — шведская фамилия. Известные носители:

 Реландер, Лаури Кристиан (1883—1942) — второй президент Финляндии
 Реландер, Феликс Фридольф (1864—1925) — первый епископ Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии